La route départementale 810, ou RD 810, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 10 dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, déclassée en 2006
 l'ancienne RN 810 dans l'Eure, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Eure
 Routes des Landes
 Routes des Pyrénées-Atlantiques

810
Route départementale dans les Pyrénées-Atlantiques
Route départementale dans les Landes